Президент Судана () — глава государства Судан. Срок нахождения президента на своём посту составляет пять лет с момента инаугурации, при этом президент может быть избран на повторный срок службы лишь один раз. Президенту Республики, любому из вице-президентов, его заместителей и советчиков или министрам запрещено осваивать какую-либо коммерческую профессию или принимать участие в какой-либо коммерческой деятельности на протяжении всего срока службы на своем посту.

История 
С момента провозглашения независимости 1 января 1956 года 6 человек (и 3 совета по вопросам суверенитета в составе нескольких членов) выполняли функции главы государства Судан, в настоящее время занимающего пост Президента Республики Судан. До обретения независимости Судан управлялся в качестве кондоминиума Египтом и Соединенным Королевством под названием Англо-Египетский Судан. Таким образом, исполнительная власть была возложена на диархию, состоящую из глав государств обеих стран — во время независимости королевы Соединенного Королевства (Елизаветы II) и египетского Совета революционного командования (возглавляемого Гамалем Абдель Насером).

Сразу же после обретения независимости роль главы государства стал исполнять Совет по суверенитету в составе пяти членов, но соперничающие националистические группировки не смогли договориться о едином кандидате. В ноябре 1958 года, генерал Ибрахим Аббуд возглавил военный переворот, взяв на себя роль главы государства в качестве председателя Верховного Совета. Вступив в должность президента в 1964 году, он подал в отставку в том же году из-за общего недовольства правлением военного режима. Аббуда сменил старший государственный служащий аль-Хатим Аль Халифа, который исполнял обязанности президента в течение 18 дней, прежде чем передать исполнительную власть новому правителю.

Исмаил аль-Азхари, лидер Национальной юнионистской партии, стал президентом в июле 1965 года и правил ограниченно, пока не был свергнут в 1969 году. Военные, ответственные за переворот, учредили Совет Национального революционного командования под председательством Джафара Нимейри. Нимейри, лидер недавно сформированного суданского Социалистического союза, занял пост президента в 1971 году, а затем создал однопартийное государство, которое просуществовало до 1985 года, когда группа военных офицеров свергла его правительство и учредила переходный Военный совет во главе с генерал-лейтенантом Абдель Рахманом Сваром Аль-Дахабом. Ахмед аль-Миргани сменил относительно бессильную должность председателя Верховного Совета в 1986 году, после многопартийных выборов, состоявшихся в том же году.

Он был свергнут в ходе военного переворота 1989 года под руководством полковника Омара аль-Башира. Аль-Башир занял пост главы государства с момента переворота, став председателем Совета революционного командования по национальному спасению, а в 1993 году стал президентом. На всеобщих выборах 1996 года он был единственным кандидатом. Переизбирался в 2000, 2005, 2010 и 2015 гг. Свергнут военными после многомесячных протестов. В стране объявлен двухлетний переходный период.

Полномочия 
Президент Судана:
 Является главой государства;
 Обладает верховной властью в стране;
 Обеспечивает безопасность страны;
 Поддерживает репутацию страны и дипломатические отношения;
 Контролирует международные отношения, судебную власть;
 Следит за справедливостью и соблюдением общественной морали;
 Контролирует конституционные институты;
 Руководит Советом министров;
 Объявляет военное положение в соответствии с Конституцией и законом;
 Объявляет о чрезвычайной ситуации в соответствии с Конституцией и законом;
 Предлагает вносить поправки к Конституции, законам, а также окончательное утверждение данных поправок;
 Утверждает порядок исполнения судебного приговора, осуществляет помилование и отмена приговоров и наказаний;
 Представляет государство в международных отношениях с другими странами и международными организациями,
 Назначает послов;
 Принимает дипломатических представителей других государств;
 Представляет мнение Правительства и общественности страны на общественных мероприятиях;
 Назначает членов Совета министров;
 Уполномочен приостановить исполнение решения министра, если такие действия президента были одобрены Советом министров;
 Назначает губернаторов провинций;
 Исполняет все другие полномочия, предусмотренные Конституцией или законом.

Требования к кандидатам 
Чтобы получить претендовать на пост президента Республики Судан, кандидат должен:
 Быть суданцем по национальности;
 Иметь здравый ум;
 Иметь не младше сорока пяти лет;
 В течение семи предшествующих лет не должен привлекаться к ответственности за преступление, рассматриваемое как подлость или мошенничество.

Каждый гражданин Республики, имеющий право голоса, имеет право предложить кандидатуру на должность Президента Республики, при этом данная кандидатура должна иметь права на данную должность в соответствии с законом. Президентом становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов, но не менее пятидесяти процентов от общего количества отданных голосов. Если ни один из кандидатов не набирает процент голосов, указанный в пункте 2 данной статьи, то проводится второй тур выборов с участием двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

Вступление в должность 
Президент Республики произносит следующую присягу: «Во имя Всемогущего Аллаха (Бога) я присягаюсь исполнять обязанности Президента Республики в строгом поклонении и послушании Аллаху, выполнять свои функции усердно и честно, добиваясь развития и прогресса страны и не поддаваясь никаким личным и фанатическим прихотям. Во имя Всемогущего Аллаха я присягаюсь уважать Конституцию, закон и единогласие общественных взглядов, а также принимать шура и совет. Аллах — свидетель моих слов».

Список руководителей государства

Махдитское государство (1881—1898)

Британская военная администрация (1898—1899)

Англо-Египетский Судан (1899—1956)

Республика Судан (1956—1969)

Демократическая Республика Судан (1969—1985)

Республика Судан (с 1985)

Примечания

Ссылки 
 Official website of the President of Sudan
 World Statesmen — Sudan

Правители Судана